La Poule d'essai est une course hippique de galop ouverte se déroulant annuellement sur l'hippodrome de Longchamp, sur une distance de 1600 mètres.

On distingue :
 La Poule d'Essai des Poulains pour les mâles de trois ans ;
 La Poule d'Essai des Pouliches pour les femelles de trois ans.
Les poules d'essai ont des pendants dans les grands pays hippiques.

 Royaume-Uni : 1000 guinées Stakes (pouliche) et 2000 guinées Stakes (poulains).
 Irlande : 1000 guinées irlandaises (pouliches) et 2000 guinées irlandaises (poulains).
 Allemagne : 1000 guinées allemandes (pouliches) et Mehl-Mülhens Rennen (poulains).
 Italie : 1000 guinées italiennes (pouliches) et 2000 guinées italiennes (poulains).